Хиросима:
 Хиросима — город в Японии, административный центр одноимённой префектуры.
 Хиросима — аэропорт в городе Михара в префектуре Хиросима.
 Хиросима — японская префектура.
 Хиросима — телевизионный фильм 1995 года, совместное производство Японии и Канады (режиссёры Роджер Споттисвуд и Кореёши Курахара).
 Хиросима — английский фильм 2005 года.
 «Хиросима» — флотское прозвище советской подводной лодки, данное экипажем за происходившие с ней многочисленные аварии и злоключения.

См. также 
 Хиросима, любовь моя
 Китахиросима
 Хигасихиросима
 Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки